Gotland

Geografia 
Gotland – regione geografica svedese
Contea di Gotland – contea della Svezia
Gotland (comune) – comune della Svezia

Altro 
HMS Gotland (1933) un incrociatore della marina britannica
Gotlandi la popolazione che viveva nell'area geografica